Kabinett Ganzuri steht für folgende Regierungen Ägyptens:

 Kabinett Ganzuri I (1996 bis 1999)
 Kabinett Ganzuri II (2011 bis 2012)